Колёнья-Ломни́цка (, ) — село в Польше в гмине Олесно Олесненского повята Опольского воеводства.

История 
Первые упоминания о селе относятся к 1780 году, когда оно было основано владельцем села Совчице Леопольдом Конрадом Людвигом фон Гесслером. В 1840 году в селе была открыта церковная школа.

До 1946 года село носило немецкое название «Теллсрух» (Tellsruh). 12 ноября 1946 года село было переименовано в Колоня-Ломницка.

В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.
.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 

Населённые пункты Олесненского повета